Тютюнников — фамилия; имеет женскую форму Тютюнникова.
 Тютюнников, Анатолий Иванович (1927—1999) — российский учёный в области кормопроизводства, академик РАСХН.
 Тютюнников, Борис Никанорович (1895—1985) — советский химик, лауреат Ленинской премии.